

Località 
 Juan de Nova – isola nel canale di Mozambico
 Juan-les-Pins – stazione climatica della Costa Azzurra

Persone 
 Juan Guilherme Nunes Jesus, conosciuto come Juan Jesus – calciatore brasiliano 
 Juan Santos da Silva, conosciuto come Juan – calciatore brasiliano 
 Juan Silveira dos Santos, conosciuto come Juan – calciatore brasiliano 
 Juan Maldonado Jaimez Júnior, conosciuto come Juan – calciatore brasiliano 
 Juan Uña Gómez – pedagogo spagnolo

Altro 
 Juan – variante del nome proprio di persona maschile Giovanni
 appellativo neologistico adoperato dai giovani per indicare un individuo simile ad un cavallo

Pagine correlate 
Juana
Don Juan
San Juan